Barnstorfer Wald steht für:

 Barnstorfer Wald (Rostock), Waldgebiet bei Rostock
 Barnstorfer Wald (Wolfsburg), Waldgebiet und Naturschutzgebiet bei Wolfsburg